Дипломатические отношения установлены 3 января 1992 г.

С февраля 2015 г. Послом РК в КНР является Шахрат Нурышев.

На территории КНР, кроме посольства РК в г. Пекине, функционируют генконсульства РК в САР Сянган и г. Шанхае, паспортно-визовая служба в г. Урумчи.

На территории РК действует посольство КНР в г. Астана и генконсульство КНР в г. Алма-Ата.

Казахстано-китайское сотрудничество характеризуется высокой динамикой контактов на высшем и высоком уровнях и внушительной договорно-правовой базой. Стороны также поддерживают тесные контакты в межпарламентской и межпартийной сферах.

Политическое сотрудничество 

Действует Казахстано-китайский комитет по сотрудничеству (КС) под сопредседательством заместителей глав правительств двух стран: первый заместитель премьер-министра РК А. Мамин (с сентября 2016 г.) заместитель премьера Госсовета КНР Хань Чжэн (с апреля 2018 г.). 8-е заседание Комитета состоялось 19 апреля 2017 года.

В составе КС функционируют 11 профильных подкомитетов (по торгово-экономическому сотрудничеству, по сотрудничеству в области транспорта, по сотрудничеству в области железнодорожного транспорта, по сотрудничеству между пунктами пропуска и в области таможенного дела, по научно-техническому сотрудничеству, по финансовому сотрудничеству, по энергетическому сотрудничеству, по сотрудничеству в области геологии и недропользования, по культурно-гуманитарному сотрудничеству, по сотрудничеству в области безопасности), а также Комиссия по использованию и охране трансграничных рек и Комиссия по сотрудничеству в области охраны окружающей среды.

7- 10 июня 2018 г. состоялся государственный визит Президента РК Н.Назарбаева в КНР и участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС. В ходе визита состоялись переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и двусторонние встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Торгово-экономическое сотрудничество 
На протяжении последних лет Китай остается одним из самых крупных внешнеторговых партнёров Казахстана.

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между РК и КНР в 2017 году составил 18,0 млрд долл., увеличившись на 37,4 % по сравнению с 2016 г., в том числе экспорт РК — 6,35 млрд. (+ 32,3 %), импорт РК — 11,64 млрд долл. (+40,4 %).

По данным Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, торговый оборот РК-КНР в январе-декабре 2017 г. составил 10,4 млрд долл. США, увеличившись на 32,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., включая экспорт РК — 5,7 млрд долл. (+36,6 %) и импорт — 4,7 млрд долл. (+27,9 %).

Сотрудничество в инвестиционной сфере 
По данным Национального банка РК, совокупный объём инвестиций КНР в РК на 31 марта 2017 г. составил 15,2 млрд долл. Главными сферами инвестиций КНР в Казахстане остаются транспорт и складирование, финансовая и страховая деятельность, нефтегазовая, строительная и горнодобывающая отрасли.

По состоянию на 31 марта 2017 г. общий объём инвестиций РК в Китай составил 3,58 млрд долл.

В апреле 2013 г. Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и Комитетом по содействию международной торговле КНР создан Казахстано-китайский Деловой совет (ККДС). По состоянию на октябрь 2017 г. проведено четыре заседания Делового совета.

В 2015 г. между Министерство по инвестициям и развитию РК и Государственным комитетом по развитию и реформе КНР (ГКРР) подписано Рамочное соглашение о сотрудничестве в области индустриализации и инвестиций.

На данный момент реализуется 51 проект на общую сумму 28 млрд долл. в сферах автомобилестроения, сельского хозяйства, химической, горнорудной, нефтегазовой, строительной, металлургической, легкой промышленности, выпуска минеральных удобрений, энергетики, транспорта и логистики, новых технологий.

8 июня 2018 г. в г. Пекине состоялось очередное заседание Казахстанско-Китайского делового совета в рамках визита президента Республики Казахстан Н. Назарбаева в Китайскую Народную Республику.

В мероприятии, организованном Комитетом по содействию международной торговле КНР совместно с АО «Самрук-Қазына», приняли участие топ-менеджеры казахстанских национальных и частных компаний и более 300 представителей китайского бизнес-сообщества, включая руководителей крупнейших госкорпораций Китая.

Культурно-гуманитарное сотрудничество 

При содействии Посольства и ученых двух стран на основе китайских архивных материалов и летописей изданы книги «Ежелгі үйсін елі» (2005 г.) и «Ұлы Түркі қағанаты» (2007 г.), а также 2 тома сборника факсимильных копий документов о казахстано-китайских отношениях в период династии Цин (1644—1911 гг.).

В соответствии с меморандумом о сотрудничестве (июль 2013 г.) исследователи Института востоковедения им. Р.Сулейменова МОН РК сотрудничают с Первым историческим архивом КНР.

Действуют соглашения о взаимном признании документов о высшем образовании, функционируют институты Конфуция в городах Астана (ЕНУ), Алма-Ата (КазНУ), Караганда (КарГТУ), Актобе (АГПИ), Алма-Ата (КазУМОиМЯ). На сегодня в КНР обучаются около 14 тыс. граждан РК (1100 чел. — по гранту, остальные — на комерческой основе).

В апреле 2013 г. в Пекине впервые состоялась Неделя казахстанского кино.

5-11 ноября 2013 г. в Пекине состоялись Дни культуры Казахстана в КНР.

19 марта 2014 г. в Пекине состоялась церемония открытия памятника поэту-просветителю А. Кунанбаеву, установленного на средства сотрудников Посольства РК в КНР.

25-28 сентября 2014 г. в Астане и Алма-Ате проведены Дни культуры Китая в РК.

31 августа 2015 г. в ходе государственного визита президента РК Н. А. Назарбаева в КНР подписано Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР о культурно-гуманитарном сотрудничестве.

В течение 2015—2017 гг. в университетах иностранных языков в гг. Пекин, Шанхай, Далянь и Сиань при содействии Посольства Казахстана в Китае были открыты «Центры Казахстана» и кафедры казахского языка.

В июне 2017 г. в Китае издан «Сборник избранных трудов президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева» на китайском языке и книга председателя КНР Си Цзиньпина «О государственном управлении» на казахском языке.

В 2017 г. состоялся год туризма Китая в Казахстане.

7 июня 2018 г. в присутствии президента РК Н. Назарбаева и председателя КНР Си Цзиньпина был презентован первый совместный казахско-китайский кинофильм «Композитор», посвящённый дружбе двух композиторов — Сянь Синхая, оказавшегося в годы Великой Отечественной войны в Казахстане и Бахытжана Байкадамова.

Договорно-правовая база 
1992

1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об открытии на территории Казахстана китайских магазинов.

2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о государственном кредите для поставок оборудования и товаров из КНР в Казахстан.

3.  Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций.

4. Консульский договор между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой.

5. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о международном автомобильном сообщении.

1993

6.  Договор между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

7. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о поездках граждан по служебным делам.

8. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о воздушном сообщении.

9. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о порядке оформления виз при взаимных поездках граждан.

1994

10. Документы о предоставлении Правительством Китайской Народной Республики в дар товаров Правительству Казахстана.

11. [adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000352_ Соглашение между Республикой Казахстан и КНР о казахстанско-китайской государственной границе.]

12. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о научно-техническом сотрудничестве.

1995

13. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об использовании морского порта Китая Ляньюньган для переработки и транспортировки казахских транзитных грузов.

1996

14.  Договор между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой о выдаче.

15. между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по сотрудничеству в обеспечении качества и взаимном освидетельствовании импортно-экспортных товаров.

16. Договоренность между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики о тарифах консульских сборов за выдачу виз.

1997

17. Дополнительное Соглашение между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой о казахстанско-китайской государственной границе.

18. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республикой «О сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах»

1998

19. Протокол о создании системы выдачи разрешений на автомобильные перевозки между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой.

20. Дополнительное Соглашение между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой о казахстано-китайской государственной границе.

21. Обмен нотами между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой об открытии Почетного Консульства Республики Казахстан в Специальном административном районе Сянган, КНР.

1999

22. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о предоставлении Китайской Народной Республикой льготного кредита Республике Казахстан.

23. Соглашение о предоставлении безвозмездной помощи Правительством Китайской Народной Республики Правительству Республики Казахстан.

24. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области антимонопольной политики и борьбы с недобросовестной конкуренцией.

2000

25. Соглашение о предоставлении безвозмездной помощи Правительства Китайской Народной Республики Правительству Республики Казахстан.

26. Соглашение о предоставлении безвозмездной помощи Правительством Китайской Народной Республики Правительству Республики Казахстан.

2001

27.  Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере использования и охраны трансграничных рек.

28. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход.

29. Соглашение в форме обмена письмами между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о предоставлении Правительству Республики Казахстан безвозмездной помощи в размере десяти миллионов китайских юаней.

2002 

30. Соглашение в форме обмена письмами между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о предоставлении Правительством КНР безвозмездной помощи в размере пяти миллионов китайских юаней для поставки материальных средств или для реализации проектов.

31.  Протокол между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о демаркации линии казахстано-китайской государственной границы.

32. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой.

33. Соглашение между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

34. Обмен письмами между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о предоставлении Правительством Китайской Народной Республики Правительству Республики Казахстан безвозмездной помощи в размере 10 миллионов китайских юаней.

35. Соглашение в форме обмена письмами между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о предоставлении Правительству Республики Казахстан безвозмездной помощи в сумме пяти миллионов китайских юаней для поставки материальных средств или для реализации совместных проектов

2003

36. Соглашение в форме обмена письмами между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о предоставлении безвозмездной помощи Правительства Китайской Народной Республики Правительству Республики Казахстан в сумме 20 млн китайских юаней для реализации проектов в области образования.

37. Соглашение в форме обмена письмами между Правительством Республики Казахстан и Правительством КНР об условиях использования безвозмездной помощи Правительства КНР Правительству Республики Казахстан (реконструкция телекоммуникационной сети Костанайской области).

38. Соглашение в форме обмена нотами между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об учреждении Генерального консульства Республики Казахстан в Специальном административном районе Сянган, Китайской Народной Республики с консульским округом, включающим Специальный административный район Сянган и Специальный Административный район Аомынь.

39. Соглашение в форме обмена письмами между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об условиях использования безвозмездной помощи Правительством Китайской Народной Республики Правительству Республики Казахстан.

2004

40. Рамочное соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о развитии всестороннего сотрудничества в области нефти и газа.

41. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о создании казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству.

42. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о торгово-экономическом сотрудничестве.

43. Рамочное соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о создании Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос».

2005

44. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в борьбе с преступностью.

45. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о регулировании деятельности Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос».

46. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об учреждении Генерального консульства Республики Казахстан в г. Шанхай (в форме обмена нотами).

2006

47. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством КНР об использовании безвозмездной помощи Правительства КНР Правительству РК (в форме обмена нотами).

48. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о таможенном контроле энергоресурсов, перемещаемых через казахстанско-китайскую государственную границу трубопроводным транспортом.

49. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республикой Казахстан и Правительством Китайской Народной Республикой о регулировании Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» от 4 июля 2005 года.

2007

50. Соглашение в форме обмена нотами между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об открытии Генерального Консульства КНР в городе Алматы

51. Протокол о внесении изменений и дополнений в Рамочное соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о развитии всестороннего сотрудничества в области нефти и газа от 17 мая 2004 года.

52. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан-Китай.

2008

53. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о создании казахстано-китайского Комитета по сотрудничеству от 17 мая 2004 года.

2009

54. Протокол к Рамочному соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о развитии всестороннего сотрудничества в области нефти и газа от 17 мая 2004 года

55. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан-Китай от 18 августа 2007 года.

2010

56. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

57. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве совместного объединенного гидроузла «Достык» на реке Хоргос.

2011

58. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об охране качества вод трансграничных рек.

59. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

60. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан-Китай от 18 августа 2007 года.

2012

61. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Специального Административного Района Гонконг Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований.

62. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о пунктах пропуска через казахстанско-китайскую государственную границу и режиме их работы

63. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода «Сарыбұлақ-Зимұнай»

64. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о некоторых вопросах сотрудничества при развитии и эксплуатации нефтепровода «Казахстан-Китай»

2013

65. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о строительстве и эксплуатации завода по сжижению газа.

66. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об управлении и эксплуатации совместного объединенного гидроузла «Достық» на реке Хоргос.

67. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств.

2014 

68. Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода «Сарыбұлақ-Зимұнай» от 8 декабря 2012 года.

69. Совместная декларация РК и КНР о дальнейшем углублении всестороннего стратегического партнерства.

70. Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств.

71. Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

72. Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР об управлении и эксплуатации совместного объединенного гидроузла «Достық» на р. Хоргос;

73. Программа среднесрочного и долгосрочного развития торгово-экономического сотрудничества между Правительством РК и Правительством КНР (до 2020 г.).

74. Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР о временной трудовой деятельности граждан РК в КНР и граждан КНР в РК;

75. Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР о строительстве и эксплуатации завода по сжижению природного газа (30 мая, г. Нур-Султан);

2014 

76. Протокол о внесении дополнений и изменений в Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР о пунктах пропуска через казахстано-китайскую границу от 6 июня 2012 г.

77. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР о регулировании деятельности МЦПС «Хоргос».

78. Соглашение между Национальным банком РК и Народным банком КНР по взаимным расчетам в национальных валютах.

79. Соглашение между Национальным банком РК и Народным банком Китая по валютному свопу казахский тенге/китайский юань.

2015

80. Протокол о внесении изменения и дополнения в Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР о пунктах пропуска через казахстано-китайскую государственную границу и режиме их работы от 6 июня 2012 года.

81. Меморандум между Министерством по инвестициям и развитию РК и Государственным комитетом по делам развития и реформ КНР по сотрудничеству в области индустриализации и инвестиций.

82. Меморандум о сотрудничестве между Комитетом государственных доходов МФ РК и Главным таможенным управлением КНР по стимулированию и развитию взаимной торговли.

83. Соглашение между Восточно-Казахстанской областью РК и Нинься-Хуэйским автономным районом КНР об установлении дружественных отношений, торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

84. Совместная декларация глав государств о новом этапе отношений всестороннего стратегического партнерства.

85. Протокол об обмене ратификационными грамотами по Договору между РК и КНР о передаче осужденных лиц.

86. Рамочное соглашение между Правительством РК и Правительством КНР об укреплении сотрудничества в области индустриализации и инвестиций.

87. Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР о культурно-гуманитарном сотрудничестве.

88. Программа межрегионального сотрудничества между Правительством РК и Правительством КНР на 2015—2020 годы.

89. Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР о порядке оформления виз с деловыми целями в рамках сотрудничества в области индустриализации и инвестиций.

2016

90. Протокол о внесении дополнений в Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР о создании Комитета по сотрудничеству РК-КНР от 17 мая 2004 г.

91. План сотрудничества по сопряжению программ «Нұрлы жол» и «Экономический пояс Шелкового пути».

92. Протокол по требованиям карантина и здоровья, предъявляемым к животным семейства лошадиные, экспортируемым из Казахстана в Китай между МСХ РК и ГУНКИК КНР.

93. Протокол между МСХ РК и ГУНКИК КНР по фитосанитарным требованиям для экспорта соевых бобов из РК в КНР.

2017

94. Совместное заявление президента Республики Казахстан и председателя Китайской Народной Республики;

95. Соглашение об освобождении от налогообложения отдельных видов дохода фонда «Шелковый Путь»;

96. Соглашение о сотрудничестве в области кинопроизводства;

97. Соглашение о сотрудничестве в строительстве совместной селезащитной плотины «Чукурбулак» на реке Хоргос;

98. Меморандум между Министерством финансов Республики Казахстан и Государственной налоговой администрацией Китайской Народной Республики по налоговым вопросам;

99. Меморандум об укреплении сотрудничества в области транспортной инфраструктуры;

100. Протокол по инспекции, карантину и ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым к замороженному мясу мелкого рогатого скота, экспортируемого из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику;

101. Меморандум между АО "РТРК «Казахстан» и Центральным телевидением Китайской Народной Республики;

102. Меморандум о сотрудничестве по проекту предоставления суперкомпьютера между правительством Республики Казахстан и Китайской Народной Республики;

103. Меморандум по предоставлению лабораторного оборудования;

104. Соглашение между "АО "ФНБ «Самрук-Казына» и Комитетом по содействию международной торговле КНР;

105. Соглашение о научно-культурном сотрудничестве между Библиотекой Первого Президента РК — «Елбасы» и Китайской академией общественных наук.

2018

106. Совместное заявление РК и КНР.

107. Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов.

108. Рамочное соглашение между Правительством РК и Правительством КНР о предоставлении КНР льготного кредита.

109. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством финансов РК и Министерством финансов КНР.

110. Меморандум о взаимопонимании между Министерством по инвестициям и развитию РК и Государственным комитетом по развитию и реформам КНР по совместной разработке китайско-казахского плана сотрудничества в сфере производственных мощностей и инвестиций.

111. Меморандум о взаимопонимании между Министерством по инвестициям и развитию РК и Государственным комитетом по развитию и реформам КНР по утверждению перечня совместных проектов в сфере индустриализации и инвестиций и механизмов его формирования.

112. Меморандум о сотрудничестве в сфере электронной коммерции между Министерством национальной экономики РК и Министерством коммерции КНР.

113. Протокол между Министерством сельского хозяйства РК и Главным таможенным управлением КНР по инспекционным, карантинным и ветеринарно-санитарным требованиям по говядине, экспортируемой из Казахстана в Китай.

114. Протокол санитарных и фитосанитарных требований к экспорту сена люцерны из РК в КНР между Министерством сельского хозяйства РК и Главным таможенным управлением КНР.

Послы Казахстана в КНР

Послы Китая в Казахстане

См. также 
 Казахи в Китае
 Китайцы в Казахстане
 Казахстано-китайская граница

Литература 
Сыроежкин К. Казахстан — Китай: от приграничной торговли к стратегическому партнерству. В трех книгах. Алматы 2010.

Примечания

Ссылки 
  Посольство РК в КНР
 Посольство КНР в РК
 Проблемы и перспективы торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и КНР  // Вестник КазНУ, 2010
 Как Китай и Россия борются за влияние в Центральной Азии и на Кавказе // Газета.Ru, 20.09.2019